Osoby:
 Harro Harring – niemieckojęzyczny poeta, bojownik o polską niepodległość, pisarz i działacz rewolucyjny
 Laura Harring – amerykańska aktorka
 Peter Harring – austriacki aktor

Zobacz też:
 Haring